Reprezentanci Wysp Salomona występują na letnich igrzyskach olimpijskich nieprzerwanie od 1984 roku. 

Na razie Wyspy Salomona nie zdobyły żadnego medalu podczas letnich igrzysk olimpijskich.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści letnich igrzysk olimpijskich reprezentujący Wyspy Salomona

Złote medale 
 Brak

Srebrne medale 
 Brak

Brązowe medale 
 Brak

Linki zewnętrzne 
 

!
Sport na Wyspach Salomona